Панарино — название населённых пунктов в России:

 Панарино — деревня в Корсаковском районе Орловской области.
 Панарино — деревня в Воловском районе Тульской области.
 Панарино — деревня в Щёкинском районе Тульской области.